

Onomastica 
 Takamasa – nome proprio di persona maschile giapponese

Persone 
 Aoki Takamasa – musicista giapponese
 Chisaka Takamasa – samurai giapponese
 Hatakeyama Takamasa – daimyō giapponese